Лига Баияно — чемпионат штата Баия по футболу, в котором принимают участие все сильнейшие клубы штата.

Лига Баияно проводится под эгидой ФБФ — Федерации футбола Баии (), основанной в 1913 году. Согласно рейтингу КБФ, Лига Баияно на настоящий момент занимает 7-е место по силе в Бразилии.

История 
Чемпионат штата Баия был учреждён 15 ноября 1904 года. Это один из старейших чемпионатов штата во всей Бразилии (старше только Лига Паулиста). Основателями Лиги стали Клуб «Сан-Паулу», Клуб «Интернасьонал де Крикет», Спорт клуб «Виктория» (ныне — «Витория») и Спорт клуб «Баияно».

За более чем 100-летнюю историю первенств в штате выделились два явных клуба-лидера — «Баия» и «Витория». При этом «Баия» была сооснователем Клуба Тринадцати — организации самых популярных команд Бразилии, выиграла первый общебразильский турнир — Кубок Бразилии 1959 года, а также становилась чемпионом Бразилии.

В 2010 году чемпионат штата проходит по многоступенчатой системе. На первой стадии 12 клубов разбиты на две группы, в которых проводятся двухкруговые турниры. По четыре лучших клуба из каждой группы выходят во вторую стадию. Худшие четыре команды играют в «турнире смерти» за два места в высшем дивизионе на следующий год. Восемь же лучших опять разбиваются на две группы (которые теперь называются группа 3 и группа 4), по четыре команды. Вновь играется двухкруговой турнир и по два лучших выходят в полуфинал чемпионата. Первые команды групп играют со вторыми. Победители полуфиналов разыграют титул чемпиона штата. На обеих стадиях плей-офф команды проводят по два матча — дома и в гостях.

Чемпионы 

 1905 Интернасьонал де Крикет
 1906 Клуб Сан-Салвадор
 1907 Клуб Сан-Салвадор
 1908 Витория Салвадор
 1909 Витория Салвадор
 1910 Сантос-Дюмон
 1911 Спорт Клуб Баия
 1912 Атлетико ФК
 1913 Флуминенсе (Салвадор)
 1914 Интернасьонал (Салвадор)
 1915 Флуминенсе (Салвадор)
 1916 Спорт Клуб Республика
 1917 Ипиранга
 1918 Ипиранга
 1919 Ботафого (Салвадор)
 1920 Ипиранга
 1921 Ипиранга
 1922 Ботафого (Салвадор)
 1923 Ботафого (Салвадор)
 1924 Атлетическая Ассоциация Баии
 1925 Ипиранга
 1926 Ботафого (Салвадор)
 1927 Теннисный Клуб Баияно
 1928 Ипиранга
 1929 Ипиранга
 1930 Ботафого (Салвадор)
 1931 Баия Салвадор
 1932 Ипиранга
 1933 Баия Салвадор
 1934 Баия Салвадор
 1935 Ботафого (Салвадор)
 1936 Баия Салвадор
 1937 Галисия (Салвадор)
 1938 (1) Ботафого (Салвадор)
 1938 (2) Баия Салвадор
 1939 Ипиранга
 1940 Баия Салвадор
 1941 Галисия (Салвадор)
 1942 Галисия (Салвадор)
 1943 Галисия (Салвадор)
 1944 Баия Салвадор
 1945 Баия Салвадор
 1946 Гуарани (Салвадор)
 1947 Баия Салвадор
 1948 Баия Салвадор
 1949 Баия Салвадор
 1950 Баия Салвадор
 1951 Ипиранга
 1952 Баия Салвадор
 1953 Витория Салвадор
 1954 Баия Салвадор
 1955 Витория Салвадор
 1956 Баия Салвадор
 1957 Витория Салвадор
 1958 Баия Салвадор
 1959 Баия Салвадор
 1960 Баия Салвадор
 1961 Баия Салвадор
 1962 Баия Салвадор
 1963 Флуминенсе ди Фейра
 1964 Витория Салвадор
 1965 Витория Салвадор
 1966 Леонико
 1967 Баия Салвадор
 1968 Галисия (Салвадор)
 1969 Флуминенсе ди Фейра
 1970 Баия Салвадор
 1971 Баия Салвадор
 1972 Витория Салвадор
 1973 Баия Салвадор
 1974 Баия Салвадор
 1975 Баия Салвадор
 1976 Баия Салвадор
 1977 Баия Салвадор
 1978 Баия Салвадор
 1979 Баия Салвадор
 1980 Витория Салвадор
 1981 Баия Салвадор
 1982 Баия Салвадор
 1983 Баия Салвадор
 1984 Баия Салвадор
 1985 Витория Салвадор
 1986 Баия Салвадор
 1987 Баия Салвадор
 1988 Баия Салвадор
 1989 Витория Салвадор
 1990 Витория Салвадор
 1991 Баия Салвадор
 1992 Витория Салвадор
 1993 Баия Салвадор
 1994 Баия Салвадор
 1995 Витория Салвадор
 1996 Витория Салвадор
 1997 Витория Салвадор
 1998 Баия Салвадор
 1999 Баия Салвадор и Витория Салвадор
 2000 Витория Салвадор
 2001 Баия Салвадор
 2002 (Чемпионат Федерации) Палмейрас Нордэсте
 2002 (Суперчемпионат) Витория Салвадор
 2003 Витория Салвадор
 2004 Витория Салвадор
 2005 Витория Салвадор
 2006 Коло-Коло (Ильеус)
 2007 Витория Салвадор
 2008 Витория Салвадор
 2009 Витория Салвадор
 2010 Витория Салвадор
 2011 Баия ди Фейра
 2012 Баия Салвадор
 2013 Витория Салвадор
 2014 Баия Салвадор
 2015 Баия Салвадор
 2016 Витория Салвадор
 2017 Витория Салвадор
 2018 Баия Салвадор
 2019 Баия Салвадор
 2020 Баия Салвадор
 2021 Атлетико Алагоиньяс
 2022 Атлетико Алагоиньяс

Достижения клубов 
 Баия (Салвадор) — 49 (22)
 Витория (Салвадор) — 29 (25)
 Ипиранга (Салвадор) — 10 (12)
 Ботафого (Салвадор) — 7 (8)
 Галисия (Салвадор) — 5 (12)
 Флуминенсе ди Фейра (Фейра-ди-Сантана) — 2 (6)
 Флуминенсе (Салвадор) — 2 (6)
  Атлетико Алагоиньяс (Алагоиньяс) — 2 (1)
 Клуб Сан-Салвадор (Салвадор) — 2 (1)
 Атлетическая Ассоциация Баии (Салвадор) — 1 (4)
 Леонико (Салвадор) — 1 (2)
 Сантос-Дюмон (Салвадор) — 1 (2)
 Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана) — 1 (2)
 Теннисный Клуб Баияно (Салвадор) — 1 (1)
 Интернасьонал (Салвадор) — 1 (1)
 Коло-Коло (Ильеус) — 1 (0)
 Фейренси (Фейра-ди-Сантана) — 1 (0)
 Гуарани (Салвадор) — 1 (0)
 Спорт Клуб Республика (Салвадор) — 1 (0)
 Атлетико ФК (Салвадор) — 1 (0)
 Спорт Клуб Баия (Салвадор) — 1 (0)
 Интернасьонал де Крикет (Салвадор) — 1 (0)

В скобках указано число вторых мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FBF

Чемпионаты штатов Бразилии по футболу
Баия